Venid, niñitos, en alemán Ihr Kinderlein, kommet, es un villancico alemán.

Historia 
La letra fue escrita por el escritor y sacerdote católico Christoph von Schmid en 1798. Su poema "Die Kínder bei der Krippe" (Los niños en el pesebre)  tuvo originalmente ocho estrofas y fue publicado en 1811. Schmid luego lo incluyó en su colección Blüten dem blühenden Alter gewidmet (Flores dedicadas a la edad de crecer) del año 1818. Junto con otros poemas de esta colección, fue musicado por Franz Xaver Luft en 1837.

La música del poema, tal como es conocido hoy en día, fue escrita por el compositor Johann Abraham Peter Schulz en 1790 como una canción profana titulada Wie reizend, wie wonnig (Qué encantador, qué agradable). Alrededor de 1832, esta melodía fue publicada con el poema de Schmid en la colección Sechzig deutsche Lieder für dreißig Pfennig (Sesenta canciones alemanas por treinta peniques) de Friedrich Heinrich Eickhoff (1807–1886). Esta colección fue más tarde impresa en mayor tirada por la editorial recién fundada (1835) C. Bertelsmann Verlag.

Melodía

Letra

Referencias 
 Erni, Franz Xaver; Erni, Heinz Alexander (2002).   
 Weber-Kellermann, Ingeborg (1982).   
 Underwood, Byron Edward (1977).   )

Enlaces externos 
 Letras y melodía (MIDI) en el Cyber Hymnal

Villancicos